Brežec je lahko:
 Brežec pri Divači (Slovenija)
 Brežec pri Podgorju (Slovenija)